Název Všeliby má více sídel:
 Všeliby (Samšina), část obce Samšina v okrese Jičín
 Všeliby (Studnice), část obce Studnice v okrese Náchod

Externí odkazy